E72 oder E 72 steht für:
 BMW E72, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 72, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 72, eine Fernstraße von Bordeaux nach Toulouse in Frankreich
 Nokia E72, ein Mobiltelefon
 Sonstige Störungen des Aminosäure-Stoffwechsels nach dem ICD-10-Code

E72